Marc Gautschi, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || CP Berne || LNA
|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2000-2001 || Lausanne HC || LNB
|| 18 || 1 || 1 || 2 || 6 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || HC Bâle || LNB
|| 36 || 0 || 9 || 9 || 10 || || || || ||  
|-
| 2002-2003 || Hermes Kokkola || Mestis
|| 40 || 3 || 13 || 16 || 48 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || CP Berne || LNA
|| 25 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||  
|-
| 2003-2004 || HC Bienne || LNB
|| 11 || 1 || 0 || 0 || 0 || || || || ||  
|-
| 2004-2005 || SC Langenthal || LNB
|| 22 || 0 || 10 || 10 || 14 || 11 || 1 || 3 || 4 || 18 
|-
| 2005-2006 || SC Langenthal || LNB
|| 42 || 5 || 26 || 31 || 62 || 11 || 1 || 5 || 6 || 22 
|-
| 2006-2007 || SC Langenthal || LNB
|| 31 || 3 || 14 || 17 || 62 || || || || ||  
|-
| 2006-2007 || CP Berne || LNA
|| 8 || 0 || 1 || 1 || 2 || || || || ||  
|-
| 2007-2008 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 48 || 0 || 3 || 3 || 42 || 10 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2008-2009 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 38 || 3 || 7 || 10 || 26 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2009-2010 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 46 || 2 || 12 || 14 || 30 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2010-2011 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 40 || 3 || 5 || 7 || 24 || 17 || 0 || 3 || 3 || 10  
|-
| 2011-2012 || Genève-Servette HC || LNA
|| 43 || 0 || 4 || 4 || 24 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2012-2013 || Genève-Servette HC || LNA
|| 49 || 1 || 12 || 13 || 36 || 6 || 0 || 1 || 1 || 31 
|-
| 2013-2014 || HC Ambrì-Piotta || LNA ||42 ||0 || 5|| 5||14 || 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || HC Ambrì-Piotta || LNA ||46 || 0 || 13 || 13 || 16 || 7 || 0 || 0 ||  0|| 0
|-
| 2015-2016 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 38 || 1 || 6 || 7 || 36 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2016-2017 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 41 || 2 || 6 || 8 || 20 || 10 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2017-2018 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 35 || 1 || 3 || 4 || 16 || 8 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2017-2018 || HCB Ticino Rockets || LNB || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en décembre 1982
Naissance à Constance
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Défenseur de hockey sur glace